Слов'янка або кирилиця' — писемність, на якій засновані деякі слов'янські абетки
 «Слов'янка» або «Далматинка» () — жіночий портрет італійського художника 16 ст. Тіціана
 «Слов'янка» — умовна і узагальнююча назва художнього фото, яке створив фотохудожник Євген Павлович Кассін (1933 р.н.)

Слов'янка — село, Єсільський район, Північноказахстанська область

Слов'янка — село, Синжерейський район

Слов'янка — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Слов'янка — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Слов'янка — село, Нанайський район, Хабаровський край
 Слов'янка — зупинний пункт Московського напрямку Жовтневої залізниці

Села:
 Слов'янка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Слов'янка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Слов'янка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Слов'янка — Донецька область, Волноваський район
 Слов'янка — Запорізька область, Василівський район
Залізниця:
 Слов'янка — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
Мікрорайон:
 Слов'янка — мікрорайон міста Вінниця
Річка:
 Слов'янка — річка в Криму, ліва притока Салгиру